Steunlijn (meetkunde), een lijn die raakt aan een meetkundige figuur maar deze niet snijdt
 In de visuele analyse van financiële markten een lijn waar de koers gedurende enige tijd niet onder is gekomen
 Bij het leren van schrijfletters: een hulplijn in gelinieerd schrijfmateriaal